Tav est une lettre de l'alphabet hébreu.

Acronyme 

Turbine à vapeur
Titre alcoométrique volumique, exprimant un taux d'alcool (% vol.)
Treno alta velocità, une filiale de l'entreprise italienne Ferrovie dello Stato. Le mouvement contestataire NO TAV de la grande vitesse ferroviaire en Italie y est associé.
, filiale de Groupe ADP.